Бетј има више значења:

 Бетј, Лончерија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Бетј (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику